Arámbula es un apellido vasco, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Antonio Arámbula López (1968-), ingeniero y político mexicano.
 Aracely Arámbula (1975-), actriz y cantante mexicana.
 José Doroteo Arango Arámbula (1878-1923), más conocido como Francisco Villa y como Pancho Villa, uno de los jefes de la Revolución mexicana.
 José María Arámbula (1857-1917), militar mexicano que participó en la Revolución mexicana.
 Manuel Arámbula (1853-1916), militar mexicano que participó en la Revolución mexicana.
 Martín Arámbula de la Cruz (1994-), Químico Biotecnólogo, investigador clínico, en la Epidemia por SARS-CoV-2 en México.